Хо́уп (, надежда) — одно из базовых философских и религиозных понятий, англоязычный топоним и антропоним. Часто используется в основном значении (надежда) без перевода в наименованиях различных явлений и предметов (музыкальные альбомы, песни, кинофильмы и пр.)

Топоним 
 Хоуп (Нью-Мексико) — населённый пункт в округе Эдди штата Нью-Мексико в США.
 Хоуп (Арканзас) (англ.) - город в США.
 Хоуп (Британская Колумбия) — городок в Британской Колумбии в Канаде.
 Хоуп (Аляска) — город в США, штат Аляска.
 Хоуп (озеро) — небольшое озеро на севере Исландии.
  — тауншип в штате Мичиган, США.

Фамилия 
 Хоуп, Барклей (род. 1958) — канадский телеактёр.
 Хоуп, Боб (настоящее имя Ле́сли Та́унз Хо́уп; 1903—2003) — американский комик, актёр театра и кино, теле- и радиоведущий.
 Хоуп, Генри Филипп (1774—1839) — британский коллекционер голландского происхождения.
 Хоуп, Джеймс (1808—1881) — адмирал флота Великобритании.
 
 Хоуп, Долорес (1909—2011) — американская певица, меценат.
 Хоуп, Дэниэл (род. 1973) — британский скрипач, музыкальный педагог и дирижёр.
 Хоуп, Лесли (род. 1965) — канадская актриса, режиссёр, сценарист и продюсер, наиболее известная по ролям на телевидении.
 Хоуп, Линтон (1863—1920) — британский яхтсмен, двукратный чемпион Олимпийских игр 1900.
 Хоуп, Нил (иногда произносится как Нейл Хоуп; 1972—2007) — канадский актёр.
 Хоуп, Тамара (род. 1984) — канадская актриса и музыкант.
 Хоуп, Томас (1769—1831) — голландский и британский публицист, архитектор-любитель, дизайнер мебели и коллекционер.
 Хоуп, Томас Чарльз (1766—1844) — доктор медицины, профессор химии Эдинбургского университета, член Королевского общества в Эдинбурге.
 Хоуп, Уильям (род. 1955) — канадский актёр театра, кино и телевидения.
 Хоуп, Фредерик Уильям (1797—1862) — английский энтомолог, основатель кафедры энтомологии в оксфордском университете.
 Хоуп, Шарлотта (род. 1991) — английская актриса.
 Хоуп, Энтони (1863—1933) — английский писатель.

Другое 
 Алмаз Хоупа — известный драгоценный камень из коллекции Музея естественной истории при Смитсоновском институте в Вашингтоне, США.
 Разлом Хоуп — активный правосторонний сдвиговый геологический разлом, в северо-восточной части Южного острова Новой Зеландии.

См. также

Примечания